

Населені пункти та їхні частини
 Журавінець — село в гміні М'єнкіня Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Журавінець — село в гміні Острувек Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Журавінець — село в гміні Баранув Кемпінського повіту Великопольського воєводства
 Журавінець — частина села Недзьвяди в гміні Роґово Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Журавінець — частина села Оброкі в гміні Вільколаз Красницького повіту Люблінського воєводства
 Журавінець — частина села Поґурська-Воля в гміні Скшишув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Журавінець — частина села Млодоцин-Венкши в гміні Волянув Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Журавінець — частина села Жджари в гміні Чорна Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Журавінець — частина села Ліпіни в гміні Пільзно Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Журавінець — частина села Скшинкі в гміні Ґрабув-над-Просною Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Журавінець — колонія в гміні Ленчице Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Журавінець — осада в гміні Русінув Пшисуського повіту Мазовецького воєводства

Примітки